Гавліковський Ришард-Конрад (нар. 14 листопада 1877, Берлін — пом. 8 червня 1956, Тарнув) — польський живописець і педагог.
 Веслав Гавліковський — польський спортсмен, олімпієць (Польща на літніх Олімпійських іграх 1968)

польські прізвища